

Santi e beati 
San Flaviano di Ricina (III secolo), vescovo di Helvia Recina (l'attuale Macerata), e martire, celebrato il 24 novembre;
San Flaviano di Civitavecchia (†304), martire a Civitavecchia, celebrato il 28 gennaio;
San Flaviano diacono (†311), martire insieme al vescovo Modestino ed al presbitero Fiorentino, anch'essi venerati come santi, celebrato il 14 febbraio;
San Flaviano di Montefiascone (†361), martire sotto Giuliano, celebrato il 22 dicembre;
San Flaviano di Autun (o san Flavio) (VI secolo), vescovo di Autun, celebrato il 23 agosto;
San Flaviano di Costantinopoli (†449), Patriarca di Costantinopoli, martire forse in Lidia, celebrato il 24 novembre (o il 17 febbraio);
San Flaviano di Antiochia (†512), Patriarca di Antiochia, celebrato il 20 luglio
San Flaviano di Vercelli (†556), quattordicesimo vescovo di Vercelli, celebrato il 15 novembre.
San Flaviano I, vescovo di Como dal 560 al 565.
San Flaviano di Oulx (†906), monaco dell'Abbazia di Novalesa, martire dei saraceni insieme al compagno Giusto ed altri, celebrato il 19 ottobre.

Pagine correlate 

 Flaviano
 Chiesa di San Flaviano

Note

Riferimenti 
Siro Borrani, Il Ticino Sacro. Memorie religiose della Svizzera Italiana raccolte dal sacerdote Siro Borrani prevosto di Losone, Tipografia e Libreria Cattolica di Giovanni Grassi, Lugano 1896.
Mario Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d'Occidente e d'Oriente, II edizione, Edizioni Paoline, Milano, 2000, ISBN 88-315-1585-3
Santi, beati e testimoni